Aldeanueva del Codonal kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Aldeanueva del Codonal (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Aldeanueva del Codonal (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar